La Floresta kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Floresta, Chiapas, Tecpatán, 
 La Floresta, Veracruz, Tierra Blanca, 
 La Floresta, Guanajuato, León,

Spanien 

 La Floresta (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar